Banka Koper Slovenia Open 2007 – tenisowy turniej WTA kategorii IV w sezonie 2007 z cyklu Slovenia Open rozgrywany w dniach 15–23 września 2007 roku w Portorožu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 145 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Słowenii
Gmina Piran